Ludwig von Sachsen-Coburg und Gotha ist der Name folgender Personen:
* Ludwig August von Sachsen-Coburg und Gotha (1845–1907), Prinz aus der katholischen Linie Sachsen-Coburg-Koháry und kaiserlich brasilianischer Admiral 
 Ludwig Gaston von Sachsen-Coburg und Gotha (1870–1942), Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha aus der katholischen Seitenlinie Koháry, österreichischer Offizier und Schwiegersohn König Ludwig III. von Bayern